Guldener ist der Familienname folgender Personen:

 Max Guldener (1903–1981), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Rainer Guldener (* 1956), Schweizer Schauspieler